Karl von Waldow und Reitzenstein ist der Name folgender Personen:

* Karl von Waldow und Reitzenstein (Politiker, 1818) (1818–1888), deutscher Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Karl von Waldow und Reitzenstein (Politiker, 1858) (1858–1945), deutscher Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter

Siehe auch:
 Karl von Reitzenstein